Corumbiara (rivier), een rivier in de Braziliaanse deelstaat Rondônia
 Corumbiara (gemeente), een gemeente in Rondônia
 Aikanã, een benaming voor een inheems volk in Rondônia